Municipio de Pawnee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pawnee (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Pawnee (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.
 Municipio de Pawnee (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Pawnee (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Pawnee (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.